Il doppio del torneo di tennis Tempe Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jürgen Fassbender e Karl Meiler che hanno battuto in finale Ian Fletcher e Kim Warwick 4-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Jürgen Fassbender /  Karl Meiler (Campioni)
 Vitas Gerulaitis /  Sandy Mayer (semifinali)

 Ian Fletcher /  Kim Warwick (finale)
 Vijay Amritraj /  Ian Crookenden (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tempe Open 1974